Das Caterpillar Burnie International 2018 war ein Tennisturnier, das vom 29. Januar bis 3. Februar 2018 in der australischen Stadt Burnie auf Tasmanien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 121 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 93 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 116 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Burnie City